Никола (Николай) Смичков е български общественик от Българското възраждане в Прилеп.

Биография 

Роден е в град Прилеп, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Преподавател е в Прилепското българско мъжко класно училище през 1892/1893 година. Към 1907 година е дякон и председател на махала „Битолско джаде“ към Прилепската българска община.

Родословие

Бележки 

Родени в Прилеп
Български общественици от Македония
Български духовници от Македония
Български просветни дейци от Македония
Учители в Прилепското българско мъжко класно училище